Корнуо́ллис (, иногда пишется как Корнваллис) — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Корнуоллис, Уильям (1744—1819) — прославленный британский адмирал;
 Корнуоллис, Фредерик (1713—1783) — архиепископ Кентерберийский (1768—1783);
 Корнуоллис, Чарлз (1738—1805) — британский военный и государственный деятель, полный генерал (1793).

Топонимы 
 Корнваллис — устаревшее название Корнуолла в Англии.
 Корнуоллис — остров в Канаде.

Примечания